12-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 6 июля 2002 года — 21 июня 2003 года. Победителем турнира стала команда «Звезда» (Кировоград).

Участники

Примечания 
 Команда «Спартак» начинала сезон под названием ФК «Сумы».
 В первом круге команда ФК «Николаев» называлась СК «Николаев».

Итоговая таблица

Примечания 
 После 24 тура команда «Сокол» снялась с соревнований. В остальных матчах ей засчитаны технические поражения -:+.
 Так как команда «Металлург» (Запорожье) осталась в высшей лиге, то команда ФК «Винница» осталась в первой лиге.
 Так как команда «Лукор» (Калуш), вошедшая в первую лигу, является фарм-клубом команды «Прикарпатье» (Ивано-Франковск), вылетевшей из первой лиги, то было принято решение, что команда «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) остается в первой лиге и будет выступать под названием «Спартак» (Ивано-Франковск), а команда «Лукор» (Калуш), будет выступать во второй лиге под названием «Прикарпатье» (Калуш).

Бомбардиры

Ссылки 
 Обзор Первой лиги 
 СПОРТ.СОМ.UA / Новости спорта: футбол, обзоры, анонсы, форум, фото, видео и многое другое  
 14 Чемпионат Украины по футболу. On-line трансляции матчей тура
 FANAT.COM.UA / Сайт футбольных болельщиков 

Первая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003
Футбол на Украине в сезоне 2002/2003